Ги́рга (Джи́рджа) — город и центр района в губернаторстве Сохаг в Египте. Находится в южной части губернаторства, в 35 км к югу от Сохага и в 85 км к севено-западу от Кены, на левом берегу Нила. Население города 120 413 человек (2005).

Название 
По одной из версий, название города восходит к имени сестры Рамзеса II, которую звали Гиргио. Согласно другой версии, город обязан названием монастырю Мэри Гиргис (Святого Георгия) Коптской православной церкви. До сих пор в Гирге имеется кафедра епископа коптской церкви.

История 
Легенда гласит, что недалеко от Гирги находился древний город Тинис, где, согласно древнеегипетскому историку Манефону, произошло объединение Нижнего Египта около 3100 до н.э. Во времена османского правления в Гирге находился независимый вилайет, который просуществовал до середины XVIII века, когда случилась вспышка эпидемии холеры. Холера опустошила город, остатки населения разбежались. Новым основателем города считается шейх Эс-Саюты, который основал на месте города религиозное училище и построил мечеть (мечеть Эс-Саюты). Население города ещё более увеличилось, когда Франция предприняла т. н. Египетский поход. Французы избрали Гиргу базой для своих войск в виду малочисленности населения и почти полного отсутствия сопротивления местного населения. После ухода французских войск, при правлении Мухаммеда Али, Гирга стала центром одного из семи административных районов Египта, в границах от Асьюта до Асуана. В 1960 Гирга вошла в состав губернаторства Сохаг.

Гирга сегодня 
Сегодня Гирга является значительным промышленным и сельскохозяйственным центром в долине Нила. Действует сахарный завод, предприятия по производству кондитерских изделий. Пристань на Ниле. Сельскохозяйственный колледж. Одной из главных достопримечательностей Гирги является мечеть Эс-Сыни (Фарфоровая мечеть).

Район Гирги 
Площадь административного района Гирги составляет 157,59 км². Население 424 554 человек (2001).

Примечания

Ссылки 
 Tour Egypt 
 Мраморная стела в Гирге — Brown University

Города Египта